

Незабудине — селище, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Святовасилівська сільська громада
 Незабудине — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Святовасилівська сільська громада
 Незабудине — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці